Гессен Борис Михайлович (1893—1936) — радянський фізик, філософ та історик науки.
 Гессен Олександр Ернестович (1917—2000) — російський радянський науковець, архітектор-реставратор.
 Гессен Юлій Ісидорович (1871—1939) — російський історик, архівіст та громадський діяч.

Див. також 
 Гессен — земля Федеративної Республіки Німеччина.